Tainisopus är ett släkte av kräftdjur. Tainisopus ingår i familjen Tainisopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Tainisopus